Le château d'Arry peut désigner plusieurs édifices : 
 le château d'Arry (Moselle) ;
 le château d'Arry (Somme).